Curnovec (gmina Brežice)
 Curnovec (gmina Laško)